Miklavc ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Miklavc (* 1970), slowenischer Skirennläufer
 Branko Miklavc (* 1922), slowenischer Schauspieler